„Kingsbrige” se poate referi la:
Marea Britanie
 Kingsbridge, Devon
 Kingsbridge, Somerset (Luxborough)
 Kingsbridge, Swansea
 Kingsbridge Hundred (Wiltshire)
SUA
 Kingsbridge, Bronx, New York
Canada
 Kingsbridge, Ontario